Hoth – un pianeta visto nell'universo di Guerre stellari
 Hoth – uno Jedi dell'universo di Guerre stellari
 Höðr – divinità dei Vichinghi
 Hermann Hoth – generale tedesco